Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira – calciatore brasiliano
 Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira, noto come Batata – calciatore brasiliano
 Jair Rodrigues de Oliveira – cantante e compositore brasiliano
 Paulo André Rodrigues de Oliveira – calciatore portoghese